MDX:
 MDX (язык запросов) — язык запросов для доступа к многомерным структурам данных.
 Media Data eXtended — разработанный DAEMON Tools формат.
 .MDX — формат 3D моделей, используемый в играх Blizzard.
 Acura MDX — среднеразмерный кроссовер, производимый японской компанией Honda.